Vacanze a sorpresa (Nos plus belles vacances) – serie televisiva francese trasmessa dal 1996 al 1997
Nos plus belles vacances – film francese del 2012 diretto da Philippe Lellouche